Mau-Mau kan syfta på:

 Mau-Mau-rörelsen – en gerillarörelse i Kenya
 Mau-Mau (kortspel) – ett tyskt kortspel som liknar det svenska vändåtta